

Geografia 
 Pitts – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato della Georgia, nella contea di Wilcox

Persone 
 Damier Pitts (1989) – cestista statunitense
 Jacob Pitts (1979) – attore statunitense
 John Pitts (1976) – compositore britannico
 Joseph Pitts (1939) – politico statunitense
 R.C. Pitts (1919-2011) – cestista statunitense 
 Shirley Pitts (1934-1992) – criminale britannica
 Walter Pitts (1923-1969) – matematico statunitense
 William Pitts (1790-1840) – argentiere e scultore inglese
 ZaSu Pitts (1894-1963) – attrice statunitense